Altes Eisen steht für:

Fernseh-Episoden:
 Drei Damen vom Grill: Altes Eisen (1982)
 Großstadtrevier: Altes Eisen (1991)
 Eisenbahn-Romantik: Altes Eisen (1991)
 SK Kölsch: Altes Eisen (2002)
 Tatort: Altes Eisen (2011)

Erzählungen:
 Altes Eisen (Cardoso) von Onelio Jorge Cardoso (vor 1952)
 Altes Eisen (Wiesler) von André Wiesler (2005)
Siehe auch:
Alteisen